Premier Liha 2011-2012 (a fost al 21-lea sezon de Premier Liga, cea mai importantă competiție din sistemul fotbalistic ucrainean. Campionatul Ucrainei a fost cucerit de formația condusă de Mircea Lucescu, Șahtior Donețk. Echipa din Donbass ajunge astfel la cel de 7-lea trofeu din istorie. Pe locul II a încheiat marea rivală Dinamo Kiev.

Culuburi și stadioane

Antrenori și căpitani

Notes:
 Mircea Lucescu was injured in a car accident in his native Bucharest on 6 January 2012. Two days later he was operated on because of blood in his chest and broken ribs.

Schimbări de antrenori

Clasament

 

(C) = Champions; (R) = Relegated

Note:

 On 12 august 2010, the Football Federation of Ukraine punished Metalist Kharkiv and Karpaty Lviv for fixing a match in 2008; both teams were handed a fine and deducted nine points each. The FFU then released a statement on 19 October 2010 that the point deductions will be applied for the 2011–12 season. However, Karpaty Lviv have indicated that they will take the matter to the Court of Arbitration for Sport (CAS) at Lausanne. No action had been taken through the season nor of any decision by the league. On 2 august 2013 CAS acknowledged the fact of game fixing between Karpaty and Metalist in 2008. The court did not approve points deduction for both of the clubs, yet suggested to have Metalist stripped of its bronze awards for the 2007–08 Ukrainian Premier League and number of players and staff from both clubs were posed penalties and fines for involvement in the game fixing. On 6 august 2013 UEFA suspended advancement of Metalist Kharkiv in the 2013-14 UEFA Champions League to the playoff round until its final decision on 13 august 2013.

 Between Round 26 and Round 28 Dinamo Kiev and Șahtar Donețk had accumulated the same amount of points. With the possibility that both teams could finish the competition on the same amount of points, the administration of the Premier League decided on 2 May 2012 before Round 29, that if a Golden Match was to be played to decide the championship winner, the encounter would have taken place on 13 May 2012 in Zaporizhia at Slavutych Arena.

Clasare după runde

The following table represents the teams position after each round in the competition.

Rezultate după runde
The following table displays match results between each team in the competition.

Topul marcatorilor
Top 10 marcatori ai sezonului.

Referințe

Legături externe
 Goalscorer section  

Fotbal în Ucraina
2011 în fotbal
2012 în fotbal